Confluence bedeutet

 den Kanu-Hersteller Confluence Watersports
 den Kreuzungspunkt von ganzzahligem Längen- und Breitengrad im Degree Confluence Project
 Konfluenz
 Konfluenz (Informatik), die Eigenschaft eines Transitionssystems, jedem Element nur höchstens eine Normalform zuzuordnen
 Konfluenz (Zellkultur) das Zusammenwachsen der einzelnen Zellen, bis keine Wachstumsoberfläche mehr frei ist.
 die englische Übersetzung eines Zusammenflusses, siehe Mündung (Gewässer)
 Confluence (Atlassian), eine kommerzielle Wiki-Software des australischen Unternehmens Atlassian
 Confluence (Pennsylvania), ein Borough in Somerset County (Pennsylvania)
 Confluence (Jazz), eine Jazz-LP von Gato Barbieri und Dollar Brand
 Confluence (Einkaufszentrum), Lyon

Siehe auch:
 Confluence Cone, Nunatak im Grahamland, Antarktika
 La Confluence, Stadtteil und städtebauliches Großprojekt in Lyon